Saltendorf ist der Ortsname von

 Saltendorf an der Naab, Ortsteil der Stadt Teublitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Saltendorf (Höchstadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Saltendorf (Wernberg-Köblitz), Ortsteil des Marktes Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern